Saverio –  nome proprio di persona italiano maschile
 Saverio di Borbone-Parma – capo della casata dei Borbone di Parma, pretendente ducale di Parma e Piacenza e pretendente carlista al trono spagnolo con il nome di Javier I.
 Francesco Saverio – santo spagnolo